Tout droit sortie de nulle part : Scooby-Doo rencontre Courage le chien froussard () est un vidéofilm d'animation américain réalisé par Cecilia Aranovich et sorti le 14 septembre 2021. Il s'agit du trente-troisième métrage de la franchise Scooby-Doo, détenue par Warner Bros.

Synopsis 
Lorsque le groupe de Mystère Associés suit Scooby-Doo jusqu'à Nulle Part, au Kansas, ils tombent sur un objet maudit situé dans la ferme Bagge qui attire l'attention d'une armée de cigales laissant Scooby et ses amis faire équipe avec Courage et ses propriétaires Eustace et Muriel Bagge pour arrêter la manifestation de l'essaim.

Fiche technique 

 Titre original : 
 Titre en français : Tout droit sortie de nulle part : Scooby-Doo rencontre Courage le chien froussard
 Réalisateur : Cecilia Aranovich
 Société de production : Warner Bros.
 Pays d'origine :  États-Unis
 Langue : anglais
 Genre : comédie
 Durée : 
 Dates de sortie : 14 septembre 2021

Distribution

Voix originales 
 Frank Welker : Scooby-Doo, Fred Jones
 Grey Griffin : Daphné Blake
 Matthew Lillard : Sammy Rogers
 Kate Micucci : Véra Dinkley
 Marty Grabstein : Courage
 Jeff Bergman : Eustace Bagge
 Thea White : Muriel Bagge

Voix françaises 
 Éric Missoffe : Sammy Rogers, Scooby-Doo
 Guillaume Lebon : Courage et le narrateur
 Céline Melloul : Daphné Blake
 Caroline Pascal : Véra Dinkley
 Mathias Kozlowski : Fred Jones
 Patrice Dozier : Eustache Baggs
 Cathy Cerda : Muriel
 Patrick Raynal : le maire Saunders
 Rody Benghezala : le général
 Emmanuel Curtil : Katz et l'ordinateur
 Christophe Lemoine : le Quack et le clown
 Pascal Germain :  et le lieutenant
 Laurence Mongeaud :  et la vieille dame riche

 Version française
 Studio de doublage : Dubbing Brothers
 Direction artistique : Danièle Bachelet
 Adaptation : Isabelle Neyret

Commentaires 
 Dans la version française, les comédiens de Muriel, Eustache et Courage n'ont pas repris leurs rôles car Janine Souchon et Henri Labussière sont décédés des années avant la sortie du film et bien qu'Éric Missoffe soit présent dans les roles de Scooby-Doo et Sammy, il ne reprend pas le rôle de Courage et se fait remplacer par Guillaume Lebon.

Notes et références

Liens externes 
 

Film américain sorti en 2021
Film d'animation américain
Comédie d'action américaine
Film d'aventure américain
Comédie fantastique américaine
Film Scooby-Doo
Film crossover
Film d'animation sorti directement en vidéo
Film de Warner Bros. Animation